Dinis I. ( Dinis I de Portugal, 9. října 1261, Lisabon – 7. ledna 1325, Santarém), přezdívaný „Rolník“ (o Lavrador), byl šestým králem Portugalska (a Algarve). Byl to panovník všestranných schopností a zájmů: kromě uměleckých ambicí a podpory věd se také energicky věnoval povznesení hospodářství své země, např. organizováním vnitřní kolonizace. Je též znám v dějinách tím, že poskytl útočiště zrušenému templářskému řádu, jehož členy odmítl navzdory papežství a francouzskému králi pronásledovat a umožnil jim se na portugalském území znovu ustavit jakožto „Kristův řád“ (1319).

Život 
Pocházel z burgundské dynastie, byl synem krále Alfonse III. a jeho ženy Beatrix Kastilské, díky čemuž byl také vnukem kastilského krále Alfonse X. Moudrého – to mělo svůj význam pro ukončení sporů mezi Kastilií a Portugalskem o nedávno (1249) dobyté Algarve, jehož většinu kastilský král svému vnuku definitivně roku 1267 přepustil. Na portugalský trůn Dinis nastoupil po smrti otce v roce 1279. Snažil se upevnit nezávislost země a posílit královskou moc; podporoval kolonizaci jižních území Portugalska a rozšiřování obdělávané půdy, ovšem na druhou stranu také dbal, aby se tak nedělo příliš na úkor lesů a aby půda nebyla ničena vátými písky – proto také nechal vysadit rozsáhlé borovicové lesy u města Leiria (Pinhal de Leiria), které o 2 staletí později dobře posloužily pro výstavbu karavel, na nichž Portugalci zahájili objevování světa.

Měl smysl i pro duchovní záležitosti: roku 1290 tak v Lisabonu založil první portugalskou univerzitu. Sám byl velkým milovníkem trubadúrské poezie a dokonce i několik desítek básní složil (odtud i jeho druhá kronikářská přezdívka – o Poeta, „básník“).

Z manželství uzavřeného roku 1282 s Alžbětou, dcerou aragonského krále Petra III., se narodili dva potomci a dále měl několik levobočků. Zemřel roku 1325 a byl pohřben v cisterciáckém klášteře Odivelas, který na sklonku 13. století sám založil.

Vývod z předků

Poznámky

Externí odkazy 
 
 genealogie-mittelalter.de
 Dinisův náhrobek v klášteře Odivelas 
 Dinisův náhrobek v klášteře Odivelas

Dinis I.
Dinis I.
Dinis I.
Dinis I.
Dinis I.
Trubadúři
Narození v Lisabonu
Úmrtí v Santarému (Portugalsko)
Pohřbení v klášteře Odivelas
Narození 9. října
Narození v roce 1261
Úmrtí 7. ledna
Úmrtí v roce 1325
Muži